Медведь Ігор Миколайович (1974—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Медведь Левко Іванович (1905—1982) — український гігієніст, академік Академії медичних наук СРСР, заслужений діяч науки УРСР.
 Медведь Олександр Васильович (* 1937) — український та білоруський борець вільного стилю радянських часів, трикратний олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу, Європи та СРСР, заслужений майстер спорту СРСР, почесний громадянин Мінська, заслужений тренер БРСР, заслужений тренер СРСР.
 Томаш Медведь (* 1973) — словацький футболіст і футбольний тренер.

Прізвища